Уэйн Купер:

 Уэйн Купер (1956—2022) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1978—1989 годах.
 Уэйн Купер (род. 1978) — английский профессиональный игрок в снукер.